Бейсужекское сельское поселение — муниципальное образование в Выселковском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Бейсужёкский сельский округ.

Административный центр и единственный населённый пункт — хутор Бейсужёк Второй.

Население

Примечания 

Сельские поселения Выселковского района